Illuminate () може означати:
  — німецький готичний музичний гурт.
  — альбом 1995 року американського джаз-гітариста Джо Морріса.
  — альбом 2003 року американського гурту David Crowder Band.
  — альбом 2012 року данського рок-гурту Destine.
  — альбом 2008 року американського гурту Lydia.
 Illuminate — альбом 2007 року .
  — альбом 2013 року британського бойс-бенду 911.
 Illuminate — міні-альбом 2004 року німецького гурту Qntal.
 Illuminate — альбом 2016 року канадського співака Шона Мендеса.
 Illuminate — альбом 2023 року німецького композитора Schiller.
  — шведська компанія програмного забезпечення.